VM i floorball for herrer 2006 var det sjette vedensmesterskab i floorball for herrelandshold arrangeret af IFF. Mesterskabet blev afholdt i Sverige og kampene blev spillet i Stockholm, Malmö, Botkyrka og Solna. Der blev spillet kampe i både A-divisionen og B-divisionen.

B-divisionen 
10 lande spillede i B-divisionen. Slovenien og Holland gik videre til Semifinalerne fra gruppe 3. Estland og Ungarn gik videre fra gruppe 4.

Semifinaler B-Divisionen

Finalen i B-Divisionen 

 Estland oprykkes til A-divisionen i VM 2008.

A-Divisionen

Tabel Gruppe 1 

 Sverige og Schweiz kvalificerer sig til semifinalerne.

Gruppe 2

Tabel Gruppe 2 

 Finland og Tjekkiet kvalificerer sig til Semifinalen.

Semifinaler

Nedrykningskamp 
Taberen af denne kamp nedrykker til B-divisionen i VM 2008.

 Tyskland nedrykker til B-divisionen i VM 2008.

Bronzekamp

Finale

Medaljer 

2006
Sport i 2006